Mulao désigne en Chine :
Les Mulao, une minorité de Chine;
Le mulam, une langue tai-kadai parlée par les Mulao, en Chine. En chinois 仫佬 mùlǎo;
Le mulao, une autre langue de la même famille, parlée par les Gelao en Chine. En chinois 木栳 mùlǎo.